Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (также известная как CMS или  Боннская конвенция , не путать с Боннским соглашением) ставит своей целью сохранение наземных и морских мигрирующих животных, а также мигрирующих птиц по всему их ареалу. Это международный договор, заключённый в рамках Программы ООН по окружающей среде, направленный на сохранение живой природы и ареалов животных в глобальном масштабе. Со времени вступления Конвенции в силу количество её участников постепенно возрастало, и сейчас составляет более 100 стран Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Европы и Океании. Конвенция была подписана в 1979 году в городе Бонне, и вступила в силу в 1983 году.

Мигрирующие виды, которым угрожает исчезновение, опубликованы в Приложении I Конвенции. Государства Конвенции прилагают максимальные усилия по защите этих видов животных, сохранению и восстановлению мест их обитания, сокращению препятствий к миграции и контролю других факторов, могущих оказать негативное влияние на данные виды. Кроме представления обязательств для каждой страны, вступающей в Конвенцию, CMS также обеспечивает согласование действий государств ареала многих видов животных.
Мигрирующие виды, которым нужно или которым было бы полезно международное сотрудничество, опубликованы в Приложении II. Конвенция поддерживает государства ареала данных видов к заключению региональных и глобальных Соглашений.

В этом отношении, Конвенция по мигрирующим видам является рамочной. Соглашения могут варьироваться от договоров, имеющих обязательную силу (называемых Соглашениями) до менее формальных инструментов, таких как Меморандумы о Взаимопонимании, и могут быть адаптированы согласно условиям того или иного региона. Развитие различных моделей, приспособленных к сохранению того или иного вида ми среды их обитания, является отличительной характеристикой Конвенции.

Соглашения в рамках Конвенции 

Несколько Соглашений было заключено в рамках Конвенции. Они направлены на сохранение:
 популяций летучих мышей в Европе (EUROBATS)
 китообразных в Средиземном и Чёрном морях, а также прилегающей зоне Атлантики (ACCOBAMS)
 сохранение малых китообразных Балтийского моря, северо-восточной Атлантики, Ирландского и Северного морей (ASCOBANS)
 ластоногие в Ваттовом море (Соглашение по Ваттовому морю)
 африканско-евразийские мигрирующие водяные птицы (AEWA)
 альбатросы и буревестники
 гориллы и их места обитания (Соглашение по горилле)

Меморандумы о взаимопонимании 

Несколько Меморандумов о взаимопонимании (МоВ) было заключено в рамках Конвенции. Они направлены на сохранение следующих видов: стерх, тонкоклювый кроншнеп, морские черепахи Атлантического берега Африки, морские черепахи Индийского океана и Юго-Восточной Азии, среднеевропейские популяции дрофы, бухарский олень, водяная славка, западноафриканские популяции африканского слона, сайгак, китообразные региона Тихоокеанских островов, средиземноморский тюлень-монах, дюгонь, красноголовый гусь, луговые птицы.

Секретариат в рамках Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) обеспечивает административную поддержку Конвенции. Он располагается на территории Кампуса ООН в Бонне. Органом, принимающим решения в рамках Конвенции, является Конференция Сторон, Постоянный Комитет обеспечивает политическое и административное руководство между заседаниями Конференции Сторон. Научный Совет состоит из экспертов, назначаемых самими странами-участницами Конвенции и Конференцией Партий и даёт консультации по техническим и научным вопросам.

Новости

Ссылки 
 Текст Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (на русском языке) 
 www.cms.int
 Текст Конвенции на русском языке 
 Приложения I и II Конвенции на английском языке 

Международные конвенции
Экологическое право
Бонн